Konstantin Nikołajewicz Nikołajew (1884–1965) – rosyjski prawnik, emigracyjny działacz prawosławny i prawniczy, pisarz i publicysta.
 Konstantin Kuźmicz Nikołajew (1910–1972) – radziecki polityk, członek KC KPZR